Чемпіонат Європи з хокею із шайбою серед юніорів 1990 — двадцять третій чемпіонат Європи з хокею із шайбою серед юніорів. Чемпіонат пройшов у шведських містах Ерншельдсвік та Шеллефтео з 4 по 11 квітня 1990. Чемпіоном Європи стала юнацька збірна Швеції.

Група А

Попередній раунд 
Група 1

Група 2

Фінальний раунд 
Чемпіонська група

7-е місце

Швейцарія вибула до Групи «В».
 Після возз'єднання Німеччини, Федеративна Республіка Німеччина перестала іменуватися, як Західна Німеччина та починаючи з 1991 року, її просто називають Німеччина.

Призи та нагороди чемпіонату

Група В 
Матчі пройшли 21 — 30 березня 1990 у Валь-Гардені (Італія).

''Франція підвищилась до Групи «А». Іспанія залишались у Групі «В» у зв'язку з припиненням виступів збірної НДР, яка перемогла у Групі «С».

Група C 
Матчі пройшли 8 — 11 березня в Софії (Болгарія).

 Через возз'єднання Німеччини, Німецька Демократична Республіка перестала існувати.

Примітки

Посилання 
 Архів 

1990
1990 у хокеї з шайбою